De Belgische Gouden Schoen 2020 werd op 13 januari 2021 uitgereikt. Het was de 67e keer dat de voetbaltrofee voor de beste speler in de Belgische competitie wordt uitgedeeld. Lior Refaelov van Antwerp FC won de prijs voor de eerste keer.

De Gouden Schoen voor beste Belgische voetbalster ging naar Tine De Caigny van Anderlecht.

Vanwege de coronapandemie was er geen galashow, maar werd de Gouden Schoen uitgereikt voor de gebouwen van DPG Media in Antwerpen.

Uitslag

Mannen

Vrouwen

Nevenprijzen

Goal van het Jaar

Trainer van het Jaar

Doelman van het Jaar

Belofte van het Jaar

Beste Belg in het buitenland

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2020